Frane steht für:
 eine kroatische Variante des Vornamens Franz
 eine historische Bezeichnung von Franex, Gemeinde im Kanton Freiburg in der Schweiz